Адемолло () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Карло Адемолло — італійський художник
 Луїджі Адемолло — італійський художник